Het MFI World Pairs, was een jaarlijks officieus wereldkampioenschap darts voor (vrije) koppels georganiseerd door de BDO. De eerste winnaars waren John Lowe en Bob Anderson

Kwartfinale tot finale

1986
Darts in 1986